St. George's Bay (Newfoundland en Labrador), een baai van het Canadese eiland Newfoundland
 St. George's Bay (Nova Scotia), een baai van de Canadese provincie Nova Scotia